Schlatbach ist ein Gewässername:

 Schlatbach, rechter Zufluss der Stepenitz (Elbe) bei Lübzow, Stadt Perleberg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Schlatbach, Oberlauf des Fischbachs bei Großhöchberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlatenbach
 Schlattbach
 Schlattenbach
 Schlattgraben